Jean-Jaurès est le nom de nombreux boulevards, en hommage à l'homme politique français, notamment les suivants :

 le boulevard Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt, et la station de métro (Boulogne - Jean Jaurès) qui se trouve près de l'extrémité nord du boulevard éponyme ;
 le boulevard Jean-Jaurès à Carcassonne, portion de l'ancienne route nationale 113 ;
 le boulevard Jean-Jaurès à Clichy ;
 le boulevard Jean-Jaurès à Fougères ;
 le boulevard Jean-Jaurès à Livry-Gargan, une portion de la route nationale 370 ;
 le boulevard Jean-Jaurès à Marseille ;
 le boulevard Jean-Jaurès à Nancy ;
 le boulevard Jean-Jaurès à Nice ;
 le boulevard Jean-Jaurès à La Réunion, portion de la route nationale 6 ;
 le boulevard Jean-Jaurès à Rouen ;
 le boulevard Jean-Jaurès à Saint-Ouen-sur-Seine.